verklaring die in het openbaar wordt voorgelezen, bijvoorbeeld een onafhankelijkheidsverklaring
 aan Vlaamse scholen en universiteiten, een plechtige bekendmaking van de examenresultaten
 in de Engelse wet, een formele aankondiging door de vorst aan de onderdanen, zoals een oorlogsverklaring
 Proclamatie (Verenigde Staten), een (meestal) niet-bindende mededeling van de president, zoals de Proclamation of Neutrality (1793) of de Emancipatieproclamatie (1862)